Norther (band), een Finse metalband
 Norther (windmolenpark)), een windmolenpark op de Noordzee